Die NHC Arena ist eine Eissporthalle in der schwedischen Stadt Timrå. Die Arena ist die Heimspielstätte des Eishockeyclubs Timrå IK aus der zweithöchsten schwedischen Spielklasse, der HockeyAllsvenskan. Der Namenssponsor der Arena ist seit 2016 das Unternehmen Norrlands Hall & Kapell, das sich seit 2020 Norrlands Hall & Cover nennt.

Geschichte 
Die NHC Arena wird hauptsächlich für Eishockeyspiele genutzt. Der Timrå IK trägt seit der Eröffnung 1965 seine Heimspiele in der Halle aus. In den Jahren 1994 und 2003 wurde die Arena jeweils modernisiert und ausgebaut. Der Ausbau 2003 kostete etwa 50 Millionen SEK und wurde vom Architekturbüro Ellextre Entreprenad AB geplant.

Galerie

Weblinks 

 nhkarena.se: Offizielle Website (schwedisch)
 timraik.se: NHC Arena auf der Website des Timrå IK (schwedisch)

Eishockeystadion in Schweden
Timrå IK
Bauwerk in Västernorrlands län
Erbaut in den 1960er Jahren